A 19-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 5 și 6 martie 1988 la Sportcsarnok de la Budapesta, Ungaria.  Aceasta a fost a doua oară când Budapesta a găzduit acest eveniment, prima ediție găzduită de acest oraș având loc în 1983. Au participat 357 de sportivi, veniți din 27 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Sportcsárnok din Budapesta. Aceasta a fost inaugurată în anul 1982.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Opt atleți au reprezentat România.

 Doina Melinte – 1500 m - locul 1
 Mitica Junghiatu – 1500 m - locul 2
 Sorin Matei – înălțime - locul 3
 Mihaela Pogăcean – 60 m garduri - locul 3
 Petru Drăgoescu – 800 m - locul 10
 Marieta Ilcu – lungime - locul 10
 Lucian Sfiea – triplusalt - locul 11
 Victoria Oprea – 3000 m - locul 11

Note

Legături externe 
  Budapest European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1988 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1988
Sport în Budapesta
Atletism